Професіональна футбольна група А 1948–49 — 25-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вшосте здобуло Левські.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Левські змінив назву на Динамо.
2. У першій половині сезону клуб ЦДНВ мав назву Септемврі при ЦДВ, після закінчення чемпіонату змінив на Народна войска
3. Після закінчення сезону клуб Локомотив (Софія) змінив назву на Торпедо (Софія).
4. Після закінчення сезону клуб Славія (Софія) змінив назву на Строітел.
5. На початку сезону клуб Ботев при ДНВ (Варна) мав назву ТПВ.
6. Після закінчення сезону клуб Славія (Пловдив) змінив назву на Торпедо (Пловдив).
7. Після закінчення сезону клуб Марек змінив назву на Червено знаме.
8. На початку сезону клуб Ботев (Бургас) мав назву Любослав. Після зимової перерви клуб об'єднався з клубом Ударник (Бургас) та змінив назву на Ботев.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Плей-оф 

|}

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1948–49
Болгарія
Болгарія